Prades ist der Name folgender Gemeinden
in Frankreich:
 Prades (Ardèche) im Département Ardèche
 Prades (Ariège) im Département Ariège
 Prades (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Prades (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales
 Prades (Tarn) im Département Tarn
 Prades-d’Aubrac im Département Aveyron
 Prades-le-Lez im Département Hérault
 Prades-Salars im Département Aveyron
 Saint-Cirgues-de-Prades im Département Ardèche

in Spanien:
 Prades (Tarragona) in der Provinz Tarragona
 Vilanova de Prades in der Provinz Tarragona

Prades hat außerdem folgende geographische Bedeutungen:
 Arrondissement Prades, Arrondissement im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Grafschaft Prades, eigentlich Grafschaft der Gebirge von Prades (Condado de las Montañas de Prades), eine Grafschaft in Spanien
 Gebirge von Prades (Montañas de Prades bzw. Muntanyes de Prades), Gebirgszug im Katalanisches Vorküstengebirge, Spanien

Folgende Personen tragen den Namen Prades:
 Eduard Prades (* 1987), spanischer Radrennfahrer
 Jean-Martin de Prades (um 1720–1782), genannt „Abbé Prades“, französischer Theologe
 José Ignacio Prades (* 1975), spanischer Handballtrainer